Farmanfarmaian ist der Familienname folgender Personen:

 Monir Shahroudy Farmanfarmaian (1922–2019), iranische Künstlerin
 Sattareh Farmanfarmaian (1921–2012), iranische Autorin